Die 1. divisjon 1995 war die insgesamt 33. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die fünfte unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 29. April 1995 und endete am 1. Oktober 1995.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten den dritten Aufsteiger. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die 2. divisjon ab.

Gruppe 1

Gruppe 2

Play-offs 

|}

Weblinks 
 1. division Gr. 1 fotball.no
 1. division Gr. 2 fotball.no
 Play-off rsssf.no

Fußballsaison 1995
1995